Il singolare del torneo di tennis Challenger Lugano 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Diego Moyano che ha battuto in finale Álex Calatrava 6-4, 1-6, 7-64.

Teste di serie 

 Galo Blanco (primo turno)
 Attila Sávolt (primo turno)
 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Richard Gasquet (primo turno)

 Jiří Vaněk (primo turno)
 Joan Balcells (primo turno)
 Nicolas Coutelot (primo turno)
 Renzo Furlan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2003